Brisbane International 2016 (kobiety)
 Brisbane International 2016 (mężczyźni)